Apache OpenOffice – software di produttività personale di Apache Software Foundation, precedentemente noto con il nome di OpenOffice.org
 Oracle Open Office – proposta commerciale del software di produttività personale di Oracle Corporation, precedentemente noto con il nome StarOffice
 OpenOffice.org XML – formato di file utilizzato da OpenOffice.org 1.x e da StarOffice 6